Euippe () steht für:

griechische Mythologie:
Euippe (Tochter des Tyrimmas), Geliebte des Odysseus
Euippe (Tochter des Daunos), Geliebte von Diomedes’ Stiefbruder Alainos
Euippe (Danaide), Name von zwei oder drei Töchtern des Danaos
Euippe (Tochter des Leukon), Mutter des Eteokles
Euippe (Tochter des Cheiron), heißt ansonsten Hippe
Euippe (Gattin des Pieros), Mutter von Pieros’ neun Töchtern, den Pieriden
Euippe (Nymphe), Nymphe der gleichnamigen karischen Stadt
Euippe (Kyrenäerin), wurde vom Chalkidier Menalkas unglücklich geliebt

geographische Objekte:
Euippe (Karien), antike kleinasiatische Stadt in Karien